Bénilde est un prénom mixte épicène et un nom de famille. Comme nom propre, il  peut désigner :

Saints 
 Benilde de Cordoue († 853), martyre par la main des Musulmans près de Cordoue en Andalousie ; fêtée le . 
 Bénilde (°1805 - †1862), né Pierre Romançon à Thuret ; fêté le .

Personnalités portant ce prénom 
 Bénilde Cattez, joueur de kayak-polo de l'équipe de Canoë-club d'Avranches.

Personnalités portant ce patronyme 
 Marie Bénilde, écrivain française, auteur du livre antipub On achète bien les cerveaux : La publicité et les médias aux Éditions Raisons d'agir, , .

Fictions 
 Benilde, ou la Vierge Mère, roman de , adapté en film par Manoel de Oliveira.

Voir aussi 
 École Secondaire Mont-Bénilde, école secondaire canadienne catholique au Québec.
 , une école secondaire américaine (High School) catholique à St. Louis Park, dans le Minnesota.

Références 

Prénom épicène